То́мская во́лость — название ряда административно-территориальных единиц в новейшей истории на территории бывшей Российской империи.

В скобках указаны годы исторической литературы, указывающие данные волости.

 Исторические
 Томская волость, Кузнецкий уезд, Томская губерния (1915, 1920).
 Томская волость, Томский уезд, Томская губерния (1915)
 Верхо-Томская волость (Верхотомская волость), Кузнецкий уезд, Томская губерния (1899, 1901, 1913, 1921).
 Томская волость (Амурский уезд) — в составе Амурского уезда
 Современные
 Томская волость (Латвия) — административно-территориальная единица на территории современной Латвии.

См. также 

 Томские волости